

Ламбер-Сіті — місто, штат Джорджія
 Ламбер-Сіті — переписна місцевість в окрузі Міффлін, штат Пенсільванія